Ве́рхнее Дубро́во — название населённых пунктов в России.

 Верхнее Дуброво — посёлок городского типа в Белоярском районе Свердловской области.
 Верхнее Дуброво — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.